Tulburea se poate referi la:

 Râul Tulburea, Mara
 Râul Tulburea, Uz
 Râul Tulburea, Ciobănuș
 Râul Tulburea, Râmnicul Sărat

Altele 
 Râul Turburea (dezambiguizare)

Vezi și 
 Tulburea (dezambiguizare)